Anglerverband steht für folgende Dachverbände:

 Deutscher Anglerverband (DAV) in der DDR (1954 bis 2013)
 Verband Deutscher Sportfischer (VDSF), 1946 bis 2013
 Deutscher Angelfischerverband (DAFV), gegründet 2013